El Torneig d'Ostrava 2022, també anomenat Agel Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als WTA 500 del circuit WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre de 2022 a l'Ostravar Aréna d'Ostrava, República Txeca.

La tennista txeca Barbora Krejčíková va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a la República Txeca
Ostrava